

Bâtiments français
 La médiathèque André-Malraux, à Lisieux
 Le musée des beaux-arts André-Malraux, au Havre
 Le musée André-Malraux, à Verrières-le-Buisson
 Le collège André-Malraux, à Trun
 Le collège André-Malraux, à Paris ( arrondissement)

Patronymes
 Alain Malraux (1944), homme de lettres, dramaturge et traducteur, fils de Roland Malraux et Madeleine Malraux
 André Malraux (1901-1976), écrivain et homme politique français
 Clara Malraux (1897-1982), écrivain allemande, première épouse (1921-1947) d'André Malraux.
 Claude Malraux (1920-1944), militaire français, demi-frère d'André Malraux
 Florence Malraux (1933-2018), réalisatrice française, fille d'André et de Clara Malraux
 Madeleine Malraux, née Lioux (1914-2014), pianiste française, épouse (1943) de Roland Malraux et mère de leur fils Alain Malraux, puis seconde épouse (1948) d'André Malraux.
 Roland Malraux (1912-1945), résistant français, demi-frère d'André Malraux

Autres
 André Malraux - Charles de Gaulle : une histoire, deux légendes est un ouvrage français d'Alexandre Duval-Stalla
 La base Malraux est une base de données répertoriant les fonds bibliographiques des centres de documentation des directions régionales des affaires culturelles françaises
 La loi Malraux est une loi française permettant aux propriétaires d'immeubles anciens, ayant fait l'objet d'une restauration complète et donnés en location, de déduire de leur revenu global le déficit foncier résultant des travaux de restauration
 La place André-Malraux dans le  de Paris (France)
 Le prix André-Malraux est un prix décerné par le ministère français de la Culture récompensant une création artistique représentant le thème de l'engagement
 André Malraux (bateau) est un navire d'exploration archéologique  de la DRASSM.

Homonymie de patronyme